Roman Křenek (ur. 1976) – czeski skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata (1997).

W Pucharze Świata zadebiutował 14 grudnia 1996 roku w Harrachovie, zajmując 40. miejsce w konkursie głównym. Pierwsze w karierze punkty do klasyfikacji generalnej tego cyklu zdobył 1 lutego 1997 roku w Willingen, kiedy uplasował się na 14. miejscu w konkursie. Dzień później na tym samym obiekcie był dziesiąty – było to jedyne w jego karierze miejsce w czołowej dziesiątce zawodów Pucharu Świata. Łącznie pięciokrotnie zdobywał punkty PŚ. 

Wielokrotnie zdobywał punkty do klasyfikacji Pucharu Kontynentalnego. Siedmiokrotnie stanął na podium zawodów tej rangi, w tym trzykrotnie na jego najwyższym stopniu (w styczniu 1997 roku w Zakopanem, Planicy i dwukrotnie w Oberhofie). Miejsca na podium i pozostałe występy w sezonie dały mu szóste miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 1996/1997.

W 1997 roku wziął udział w mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim. W konkursie indywidualnym na normalnej skoczni zajął 33. miejsce, na skoczni dużej był 39., a w zawodach drużynowych uplasował się na 9. pozycji.

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1997 Trondheim (NOR) – 33. miejsce (skocznia normalna), 39. miejsce (skocznia duża)

 Drużynowo
 1997 Trondheim (NOR) – 9. miejsce (skocznia duża)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Czescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1976
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019